Magellan kan syfta på:

 Ferdinand Magellan (1480–1521), portugisiska: Fernão de Magalhães – en portugisisk upptäckare
 Magellan (rymdsond) – en amerikansk rymdsond
 4055 Magellan – en asteroid
 Magellan Monument – ett monument i Guam
 Magellans sund – ett sund som skiljer Eldslandet från fastlandet i Sydamerika
 Magellan Telescopes – ett par optiska teleskop i Chile
 Giant Magellan Telescope – ett markbaserat extremt stort teleskop under uppbyggnad i Chile
 Volkswagen Magellan – en konceptbil

Se även
 Stora magellanska molnet